Sacerdot de Sigüenza o Sacerdot de Llemotges, bisbe de Llemotges, de qui es creia que era la relíquia que donà origen a la llegenda del nou sant
 Sacerdot de Sigüenza o Martí d'Hinojosa, bisbe de Sigüenza, de qui era en realitat el crani